Haubenreißer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Haubenreißer, deutscher Polizeioffizier und Lagerkommandant des KZ Bad Sulza
 Karl Haubenreißer (1903–1945), deutscher Schauspieler
 Walther Haubenreißer (1883–1961), deutscher Generalstabsarzt